Бекишев — русская фамилия. Известные носители:

 Бекишев, Анатолий Тимофеевич (род. 1952) — Генеральный директор — генеральный конструктор ОАО «Научно-производственное предприятие «Салют», Почетный судостроитель.
 Бекишев, Юрий Викторович (род. 1965) — советский и российский спортсмен, мастер спорта международного класса СССР по карате.